Die Abkürzung AQP steht für:
 Advanced Qualification Program, die neue Ausbildungsphilosophie der Federal Aviation Administration
 Aquaporine, Proteine, die für den Membrantransport von Wassermolekülen Kanäle in der Zellmembran bilden
 Flughafen Arequipa, als IATA-Code der peruanischen Stadt

AQP